Гулі Сміт (, 7 січня 1903, Торонто — 24 серпня 1963, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 1972 року. Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1919 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Торонто Гранітс», «Оттава Сенаторс»,  «Монреаль Марунс»,  «Бостон Брюїнс» та  «Нью-Йорк Амеріканс».

Загалом провів 769 матчів у НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1924
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1924
Володарі Кубка Стенлі
Канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Оттава Сенаторс» (1883—1934)
Хокеїсти «Монреаль Марунс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Члени зали слави хокею
Уродженці Торонто